Маунтинер има више значења:
 Маунтинер (Аризона)
 Маунтинер (Нови Мексико)